Гусиха — топоним.

Населённые пункты 
 Гусиха — деревня в Котласском районе Архангельской области.
 Гусиха — село в Баргузинском районе Бурятии.
 Гусиха — деревня в Тарногском районе Вологодской области.
 Гусиха — деревня в Заволжском районе Ивановской области.
 Гусиха — деревня в Пыщугском районе Костромской области.
 Гусиха — посёлок в Большечерниговском районе Самарской области.
 Гусиха — село в Ивантеевском районе Саратовской области.
 Гусиха — село в Спасском районе Татарстана.

Реки 
 Гусиха (приток Большого Иргиза) — река в Самарской области.
 Гусиха (приток Большого Урана) — река в Оренбургской области.
 Гусиха (приток Большой Глушицы) — река в Самарской области.
 Гусиха (приток Порозихи) — река в Алтайском крае, Республике Алтай.
 Гусиха (приток Хатанги) — река на Таймыре.
 Гусиха (приток Чарыша) — река в Алтайском крае.

См. также 
 Верхняя Гусиха
 Средняя Гусиха
 Нижняя Гусиха
 Большая Гусиха
 Малая Гусиха